Hardin může znamenat:

příjmení
 Garrett Hardin (1915–2003) – americký ekolog
 Glenn Hardin (1910–1975) – americký atlet, sprinter
 John Wesley Hardin (1853–1895) – americký pistolník
 Melora Hardin – americká herečka
 Tim Hardin (1941–1980) – americký folkový hudebník a skladatel

místní jméno
 Hardin County – rozcestník

Podobné příjmení 
 Harden

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení